Dassault steht für:

 Groupe Dassault, französischer Industriekonzern
 Dassault Aviation, französischer Flugzeughersteller
 Dassault Systèmes, französisches Software-Entwicklungsunternehmen

Dassault ist der Familienname folgender Personen:
 Darius Paul Dassault (1882–1969), französischer General und Mitglied der Résistance
 Marcel Dassault (1892–1986), französischer Luftfahrtunternehmer
 Olivier Dassault (1951–2021), französischer Politiker
 Serge Dassault (1925–2018), französischer Unternehmer und Politiker